Сотомонте може да се односи на:
 Сотомонте (Верона)
 Сотомонте (Трст)